Skelná Huť ist der Name folgender geographischer Objekte in Tschechien:

 Skelná Huť, Ortsteil von Chudenín, Okres Klatovy
 Skelná Huť (Krsy), Grundsiedlungseinheit von Krsy, Okres Plzeň-sever
 Skelná Huť, Ansiedlung von Lužná u Rakovníka, Okres Rakovník
 Skelná Huť (Protivanov), Ansiedlung von Protivanov, Okres Prostějov
 Skelná Huť (Ralsko), Wüstung in der Gemeinde Ralsko, Okres Česká Lípa
 Skelná Huť, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov
 Skelná Huť, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Brdy, Okres Příbram